Émile Gaillard bzw. Emile Gaillard ist der Name folgender Personen:

* Émile Gaillard (Kunstsammler) (1821–1902), französischer Bankier und Kunstsammler
 Emile Gaillard (Politiker) (1833–1896), Schweizer Nationalrat und Richter
 Émile Gaillard (Kartograf) (1877–1953), französischer Offizier und Kartograf